Den Namen Weinbergkirche oder Weinbergskirche tragen:

Deutschland
 Weinbergkirche (Dresden) im Stadtteil Pillnitz
 Weinbergskirche (Dresden) im Stadtteil Trachenberge
 Weinberg-Kirche (Kiel-Elmschenhagen)
Österreich
 Weinbergkirche (Wien-Döbling)
 Wallfahrtskirche Maria Weinberg in Gaas, Burgenland